San Tirso steht für:

 San Tirso, Parroquia in der Gemeinde Candamo, Autonome Region Asturien, Spanien
 San Tirso de Abres, Gemeinde in der Autonomen Region Asturien, Spanien

San Tirso ist der Name folgender Kirchen in Spanien:

 San Tirso (Oviedo), Oviedo, Region Asturien
 San Tirso (Sahagún), Sahagún, Region Kastilien-León
 San Tirso (San Tirso), San Tirso, Region Asturien